HMCS Chignecto je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Chignecto (J160)
 HMCS Chignecto (MCB 156)
 HMCS Chignecto (MCB 160)

Chignecto